Фрегаты типа «Бранденбург» F123 () — серия немецких фрегатов разработанных в 1980-х годах для ВМС ФРГ. Корабли оснащены зенитно-ракетным, артиллерийским и минно-торпедным вооружением, авиационная группа состоит из 2 вертолетов Westland Lynx. Было построено 4 корабля в 1992—1996 годах, которые до сих пор находятся в строю

История строительства 
Фрегаты были разработаны в 1980-х годах немецкими судостроительными компаниями: Blohm + Voss и ThyssenKrupp. Правительство ФРГ приняло решение о постройке четырех кораблей 28 июня 1989 г отдав предпочтение этим фрегатам из-за их низкой стоимости. Головной корабль серии F215 Brandenburg был заложен 11 февраля 1992 года, спуск на воду состоялся 28 августа 1992 года, в состав ВМС ФРГ введён 14 октября 1994 года. 6 декабря 1996 года в состав ВМС ФРГ вошёл последний корабль серии — F218 Mecklenburg-Vorpommern. Всего было построено четыре корабля. По состоянию на ноябрь 2011 года все четыре корабля находятся в составе Военно-морского флота Германии.

Конструкция 
Перед сборкой секции в максимально возможной степени насыщались комплектующими оборудованием и системами. Большая их часть полностью изготовлялась на заводах-субподрядчиках. Корпус корабля, надстройка, мачты фрегата изготовлены из стали. В конструкции и оборудовании внутренних помещений исключены горючие материалы, в том числе и легкие алюминиевые сплавы. По длине корпус разбит на 15 отсеков. Отдельные большие помещения герметизируются автономно и имеют аварийные выходы на верхнюю палубу. Такая конструкция тяжелее и сложнее в изготовлении традиционной, однако она оправдана увеличением количества водонепроницаемых контуров, что значительно повышает живучесть корабля при боевых или навигационных повреждениях. Особенностью конструкции корпуса является наличие четырех отсеков-убежищ, разделенных взрывостойкими двойными переборками. Все отсеки снабжены автономными противопожарными и вентиляционными системами с вертикальным расположением трубопроводов, а также средствами наблюдения и контроля, передачи данных и распределения энергии, при минимальном числе отверстий в межотсечных переборках. В носовой части корпуса имеется бульбовидный обтекатель антенны гидроакустической станции. По бортам ниже ватерлинии смонтированы скуловые кили и активные бортовые рули, обеспечивающие существенное снижение бортовой качки. Надстройки выполнены в виде двух отдельных блоков. В их конструкции использованы легкие сплавы, пожароопасность которых снижена за счет использования специальных покрытий. С учетом опыта боевых действий в районе Фолклендских островов все трапы, в том числе и в корпусе, заключены в пожаробезопасные стальные шахты. Погреба боезапаса и боевой информационный пост снабжены противоосколочной защитой. Корабль оборудован системой кондиционирования воздуха. Предусмотрен герметичный контур, защищающий экипаж в случае применения оружия массового поражения.

Энергетическая установка 
Фрегаты типа «Бранденбург» имеют комбинированную двухвальную дизель-газотурбинную главную энергетическую установку по схеме CODOG в составе двух дизельных двигателей 20V 956 ТВ92, двух газотурбинных двигателей LM 2500 9A-ML, двух комбинированных зубчато-планетарных редукторов и двух пятилопастных винтов. Главная энергетическая установка размещена в трех отсеках: в носовом машинном отделении находятся газотурбинные двигатели, за ним следует редукторный отсек, а дизельные двигатели установлены в кормовом машинном отделении. В редукторном отсеке зубчато-планетарные редукторы смонтированы в водонепроницаемых кожухах и могут работать даже при затоплении отсека. Электроэнергетическая установка включает четыре дизель-генератора мощностью 750 кВт каждый, размещенных в двух отсеках: перед носовым и за кормовым машинными отделениями.

Вооружение 
Ракетное оружие представлено противокорабельным ракетным комплексом Exocet, в четырех отдельных контейнернах, которые находятся на надстройке за мачтой, и двумя зенитными ракетными комплексами: Sea Sparrow и RAM.
16-зарядная установка вертикального пуска ракет Mk 41 mod 4 ЗРК NATO Sea Sparrow находится в носовой оконечности надстройки, а 21-зарядные пусковые установки Mk49 ЗРК RAM размещены в носовой и кормовой частях корабля. Противолодочное вооружение включает два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 mod 5, рассчитанных на стрельбу торпедами Mk 46 mod 5.
Поиск подводных лодок ведется с помощью гидроакустической станции с подкильной антенной DSQS 23BZ. В дополнение к этой станции в 2003 г. планируется установить на кораблях гидроакустическую станцию с гибкой протяженной буксируемой антенной LFASS.
Возможность поиска и поражения подводных лодок существенно расширена благодаря наличию на кораблях двух палубных вертолетов Sea Lynx Mk 88. Радиоэлектронное вооружение включает боевую информационно-управляющую систему SATIR-3 с системами связи Link 11, SCOT 1A SATCOM, РЛС обнаружения воздушных целей LW 08, РЛС обнаружения воздушных и надводных целей SMART D и две навигационные РЛС Raypath. Общекорабельная система управления оружием MWCS также имеет две РЛС — STIR 180. На кораблях установлен комплекс радиоэлектронной борьбы FL-1800S, а также пассивные средства радиопротиводействия SCLAR.

Список фрегатов

Галерея

Источники 
 Главный редактор — Крис Бишоп. «Современная боевая техника». стр 425—426
 Шунков В. Н. «Фрегаты и сторожевые корабли»: Справочник.
 The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World 2005—2006

Ссылки 
 Die Fregatten der BRANDENBURG-Klasse F 123

Бранденбург
Бранденбург
Бранденбург